Dystrix (* Berlin, Deutschland) ist ein deutscher Musikproduzent, welcher sich vor allem auf Future-Bass, ein Subgenre der elektronischen Tanzmusik spezialisiert hat.

Biografie 
Dystrix wurde in Berlin, Deutschland in einer Familie geboren, in der niemand dem künstlerischen Weg folgen konnte. Er ist seit 2018 als Musikproduzent tätig, jedoch unter einem anderen Künstlernamen. Mit dem Künstlernamen Dystrix ist er jedoch erst seit Oktober 2019 aktiv. Unter dem Namen Dystrix veröffentlichte er seit 2019 vierzehn Singles, von denen jedoch aktuell sieben zugänglich sind. Eine der bedeutendsten Inspirationen für die Musik erhielt er unter anderem von dem norwegischen DJ und Musikproduzenten Alan Walker. 2021 gründete Dystrix sein eigenes Musiklabel „Cholore Music Enterprises“ und wurde offizieller Vevo-Partner.

Musikkarriere 
Dystrix begann im Jahre 2018 mit der Digital Audio Workstation FL Studio Musik zu machen. Er ist hauptsächlich im Genre EDM, sowie auch in dessen Subgenres tätig. Seinen ersten Track namens „Epic“ veröffentlichte er 2020 auf seinem persönlichen YouTube-Kanal. Seitdem veröffentlicht er in einem monatlichen Turnus Musikvideos und Remixe. Sein erfolgreichster Track „Silence“, wodurch er international bekannter wurde, erreichte über 18.000 Streams und wurde auf Spinnin’ Records (Talent Pool) Platz 194.

Musikstil / Musikgenre 
Anfangs produzierte Dystrix ausschließlich Musik im Genre EDM. Er spezialisierte sich später jedoch auf das Genre Future-Bass, ein Subgenre der elektronischen Tanzmusik.

Diskografie 
Singles

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website von Dystrix
 Dystrix - YouTube
 Dystrix - Spotify
 Dystrix - Twitter
 Dystrix - Soundcloud

Musikproduzent
Musiker (Deutschland)
Pseudonym
Deutscher
Geboren im 20. oder 21. Jahrhundert
Mann